Golovkine (masculin ; ) ou Golovkina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Gavriil Golovkine (1660-1734), homme politique et diplomate de l'Empire russe
 Youri Golovkine (1762–1846), petit-fils du précédent, diplomate de l'Empire russe
 Guennadi Golovkine (1982-), boxeur kazakh
 Olga Golovkina (1986-), athlète russe, spécialiste des courses de fond
 Sergueï Golovkine (1959-1996), tueur en série russe

Patronyme russe